Horst Ahnert (1909 – desaparecido en 1945) fue un oficial alemán perteneciente a la SS nazi, que tuvo participación en el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Ahnert, quien alcanzó el grado de SS Untersturmführer (Subteniente), fue ayudante de Theodor Dannecker y Heinz Röthke hasta diciembre de 1942. Participó en la Redada del Velódromo de Invierno, cuya Sección IVB4 fue responsable de deportar 12.884 judíos franceses, de los cuales 4.051 eran niños, hacia el campo de concentración de Auschwitz, donde inmediatamente llegaron y fueron exterminados en las cámaras de gas.

Nunca enfrentó su responsabilidad por el holocausto al final de la guerra y desapareció por completo sin saberse más sobre su paradero. 

Oficiales de las SS